zawracik – rodzaj przełęczy
 Zawracik Rówienkowy – przełęcz w słowackich Tatrach
 Wrota Chałubińskiego, dawniej Zawracik – przełęcz w Tatrach na granicy polsko-słowackiej

Zobacz też 
 Zawrat